Böttinger oder Boettinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Böttinger (* 1956), deutsche Fernsehmoderatorin
 Bettina Böttinger (Fußballspielerin), deutsche Fußballspielerin
 Carl Boettinger (1851–1901), deutscher Chemiker
 Erwin Böttinger, Mediziner; ab November 2015 Vorstandsvorsitzender des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung (BIG) und Professor für „Personalisierte Medizin“ an der Charité
 Heinz von Boettinger (1882–1968), deutscher Diplomat
 Henry Theodore Böttinger (1848–1920), deutscher Industrieller und nationalliberaler Politiker
 Hugo Boettinger (1880–1934), tschechischer Maler und Karikaturist

Siehe auch:
 Böttinger Marmor
 Böttingerhaus – Barocke Villa des Johann Ignaz Michael Tobias Böttinger in Bamberg
 Böttingersches Landhaus – Landhaus des Johann Ignaz Michael Tobias Böttinger in Stegaurach